

Kirghizistan 
Alaï ou Alay () peut désigner :
 Monts Alaï ;
 Vallée d'Alaï ;
 District d'Alay.

France 
 Gare d'Alaï, une gare ferroviaire française, située sur le territoire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, dans la Métropole de Lyon